Voici une liste des bandes dessinées asiatiques ou d'influence asiatique traduites en français dont le titre commence par la lettre B.

Les titres marqués d'une étoile (*) correspondent à des œuvres à paraître et sont donc susceptibles de varier.

Notes

Lien externe 
 Liste de séries commençant par B

Liste des bandes dessinées asiatiques par ordre alphabétique

de:Liste der Manga-Titel#B
en:List of licensed manga in English#B
id:Daftar manga#B
it:Progetto:Anime e manga/Lista di manga#B
ko:애니메이션과 만화의 목록
la:Index Mangarum#B